Жугай () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жугай, Невен (род. 1983) — хорватский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира.
 Жугай, Ненад (род. 1983) — хорватский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира.